Sollach ist ein Gemeindeteil des Marktes Isen im oberbayerischen Landkreis Erding. Die Einöde liegt circa eineinhalb Kilometer nordöstlich von Isen in der Gemarkung Westach und ist über die Kreisstraße ED 10 zu erreichen.

Baudenkmäler 
Siehe: Liste der Baudenkmäler in Sollach

Siehe auch 
 Sollacher Forst

Weblinks 
 
 Gemeinde Isen

Geographie (Isen)
Ort im Landkreis Erding
Einzelsiedlung